Eric Österberg kan syfta på:

 Eric Österberg (bildhuggare) (början av 1800-talet)
 Eric Österberg (gravör) (1746–1779), akademigravör
 Erik Österberg (1892–1974), ämbetsman, statsråd